Aurelian bzw. Aurelianus steht für:

 Aurelian (214–275), römischer Kaiser
 Ambrosius Aurelianus (5./6. Jahrhundert), Romano-Briten|romano-britischer Herrscher
 Paulinus Aurelianus (5./6. Jahrhundert), bretonischer Bischof und Heiliger
 Aurelian Reomensis (9. Jahrhundert), fränkischer Musiktheoretiker
 Aurelian Townshend (* 1583; † nach 1649), englischer Höfling, Dichter und Dramatiker

 Petre S. Aurelian (1833–1909), rumänischer Politiker

Siehe auch:
 Aurel
 Aurelia
 Aurelio
 Aurelius (Begriffsklärung)